Zenaida este un gen de păsări din familia Columbidae, subfamilia Columbinae.

Cladogramă conform Catalogue of Life:

Note 

Columbidae